

Geografia

Germania 
 Reckingen – ex comune ora frazione di Küssaberg, comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Lussemburgo 
 Reckingen o Reckingen/Mess – nome tedesco di Reckange-sur-Mess, comune nel cantone di Esch-sur-Alzette (Lussemburgo)

Svizzera 
 Reckingen – ex comune ora frazione di Goms, comune nel distretto di Goms (Canton Vallese)
 Reckingen-Gluringen – ex comune ora accorpato a Goms, comune nel distretto di Goms (Canton Vallese)

Pagine correlate 
 Rekingen – comune svizzero nel distretto di Zurzach (Canton Argovia)